Cello Mello é um cantor, arranjador e tecladista de música popular brasileira.

Cantores de Pernambuco
Arranjadores do estado de São Paulo
Tecladistas de Pernambuco
Músicos de música popular brasileira
Naturais do Recife